В'єві́-ле-Рее́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 135 км на південний захід від Парижа, 45 км на захід від Орлеана, 31 км на північ від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 215 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 498,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 В'єві-ле-Рее на сайті французького Національного інституту географії
 В'єві-ле-Рее на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 В'єві-ле-Рее на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету В'єві-ле-Рее на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету В'єві-ле-Рее на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер